Příjmení Farský (Farská) má více nositelů:

 František Farský (1846–1927) – český hospodářský odborník a pedagog
 Ivo Farský (* 1965) – český fotbalista
 Jan Farský (* 1979) – český politik
 Josef Farský – více různých osobností
 Karel Farský (1880–1927) – český kněz, spoluzakladatel a první patriarcha Církve československé husitské

Externí odkazy 
 

Česká příjmení